Slovenské příjmení Majerník nosí více různých osobností:

 Bartolomej Majerník (* 1952) – slovenský fotbalista
 Cyprián Majerník (1909–1945) – slovenský malíř
 Jozef Majerník (1942–2015) - slovenský fotbalista
 Kamil Majerník (* 1943) – slovenský fotbalista
 Miroslav Majerník (* 1950) – slovenský spisovatel
 Miroslav Majerník (hokejista) (* 1961) - český hokejista
 Pavol Majerník (* 1978) – slovenský fotbalista
 Peter Majerník (* 1978) – slovenský obránce